World Grand Prix 2018 (darts)
 World Grand Prix 2018 (snooker)
 World Grand Prix 2018 (taekwondo)